prof. dr. J.H.C. Kern of Hendrik Kern (1833-1917), indoloog, hoogleraar aan de Universiteit Leiden
 niet te verwarren met prof. dr. J.H. Kern of Johan Hendrik Kern Hzn. (1867-1933), taalkundige, hoogleraar aan de Universiteit Leiden en de Rijksuniversiteit Groningen (zoon van voorgaande)
 dr. J.H.C. Kern of Caspar Kern (1919-2000), oudhistoricus, conservator aan het Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
 dr. J.H.C. Kern of Henk Kern (1960- ), Rusland-deskundige, universitair docent geschiedenis aan de Universiteit Leiden